2 miejscowości w Polsce: 
 Lutkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Lelkowo 
 Lutkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany

Zobacz też: Lutków